Хвала (похвала; ) — слова одобрения; хороший, лестный отзыв.
 Хвала — фамилия:
 Хвала, Яка (род. 1993) — словенский прыгун с трамплина.

См. также 
 Прославление
  |